105-й выпуск  Тур Фландрии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 4 апреля 2021 года в рамках Мирового тура UCI 2021. Победу одержал датский велогонщик Каспер Асгрин.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam, две лучшие команды прошлого сезона категории UCI ProTeam Alpecin-Fenix и Arkéa Samsic. Также организаторы пригласили ещё 4 команд категории ProTeams.

Маршрут 
Старт гонки состоялся в Антверпене, а финиш в Ауденарде. Общая дистанция гонки составляла более 250 километров. Первые 100 с небольшим километров дистанции были преимущественно равнинными. Затем гонщикам предстояло преодолеть 19 категорийных подъёмов, часть из которых были с брусчатым покрытием и 7 плоских брусчатых участков.

До гонки 
Предыдущая гонка была перенесена на октябрь 2020 года и её победителем стал Матье ван дер Пул, опередив Ваута ван Арта в финишном створе на доли секунды. Таким образом, интрига 2021 года — сможет ли ван дер Пул снова одержать победу.

Кроме того, это была первая гонка Мирового тура, где были введены определённые правила. В частности велосипедистам запрещено выбрасывать мусор по ходу гонки, а нужно это делать в определённых местах. Также велосипедистам запрещено переходить в посадку «на раме», «на руле» или «под седло» для сокращения влияния лобового сопротивления, так как при этом теряется возможность контролировать велосипед.

Ход гонки 
Гонка отметилась несколькими снятиями гонщиков за не спортивное поведение. Сначала через 15 километров после старта Евгений Фёдоров (Astana-Premier Tech) и Отто Вергарде (Alpecin-Fenix) были дисквалифицированы за попытку Фёдоровым завалить Отто и ответ Отто на действия Евгения. Затем примерно за 116 километров до финиша Михаэль Шер был снят с гонки за выброшенный бачок в не разрешённой для этого зоне.

За 66 километров до финиша произошёл крупный завал.

Для Ван дер Пула ситуация перед финишем стала напоминать прошлогоднюю, когда снова определилась тройка лидеров: собственно Матье, его прошлогодний визави Ваут Ван Арт, и примкнувший к ним Асгрин. В прошлом году третьим был Алафилипп, но тогда он упал и сломал себе руку. Сейчас же Ваут не выдержал заданного темпа и отстал.

Победитель гонки определился в очном спринте как и в прошлом году. Матье шёл впереди и высматривал Асгрина. На последний метрах спринта Каспер Асгрин дожал Матье Ван дер Пула, и тот бросил работать за считанные метры до финиша. В спринте было разыграно и третье место между Грегом Ван Аверматом и Яспером Стёйвеном.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2021 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2021 году
Апрель 2021 года